O termo Rockwell pode referir-se a:

Ciências 
Dureza Rockwell - escala para medição da dureza de um material usada na engenharia.

Pessoas 
 George Lincoln Rockwell, um líder neonazista da década de 1960
 Norman Rockwell, pintor estadunidesnse
 Willard Rockwell, empresário estadunidense
 Rockwell (músico), cantor afro-americano
 Rockwell Kent, artista estadunidense

Empresas 
 Rockwell International, uma companhia de defesa nos Estados Unidos, parte do qual atualmente faz parte da ArvinMeritor, Boeing Integrated Defense Systems, e Pratt & Whitney Rocketdyne.
 Rockwell Automation, uma companhia de automação industrial que fazia parte da Rockwell International
 Rockwell Collins, uma companhia de a comunicações e eletrônica de aviação, que fazia parte da Rockwell International
 Rockwell Semiconductor, uma companhia de semicondutores que também compunha a Rockwell International, e atualmente conhecida como Conexant

Lugares 
 Rockwell (Arkansas)
 Rockwell (Iowa)
 Rockwell City (Iowa)
 Rockwell Township (Minnesota)
 Rockwell (Carolina do Norte)

Outros 
 Rockwell (tipografia), uma fonte tipográfica serifada.

Desambiguação